Rafael Méndez (auteur), né en Espagne en 1938.
 Rafael Méndez (footballeur), né en Bolivie en 1904.
 Rafael Méndez (trompettiste), né au Mexique en 1906.